

Cinema 
 Elizabeth – film del 1998 diretto da Shekhar Kapur
 Elizabeth: The Golden Age – film del 2007 diretto da Shekhar Kapur

Geografia 
Australia
 Elizabeth – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale
 Stati Uniti d'America
 Elizabeth – città della Contea di Elbert, Colorado
 Elizabeth – villaggio della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Elizabeth – città della Contea di Harrison, Indiana
 Elizabeth – città della Parrocchia di Allen, Louisiana
 Elizabeth – città della Contea di Otter Tail, Minnesota
 Elizabeth – capoluogo della Contea di Union, New Jersey
 Elizabeth – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Elizabeth – capoluogo della Contea di Wirt, Virginia Occidentale
 Elizabeth – township della Contea di Allegheny

Musica 
 Elizabeth – singolo di Roy Harper del 1985, dall'album Born in Captivity
 Elizabeth – album di David Hirschfelder del 1998, colonna sonora del film Elizabeth
 Elizabeth – singolo dei Ghost del 2010

Onomastica
Elizabeth – forma inglese del nome proprio di persona femminile Elisabetta

Televisione
 Elizabeth – film TV del 2000 diretto da Steven Clarke e Mark Fielder